Miejscowości w USA:
 Larimore – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Gminy w USA:
 Larimore (ang. Larimore Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks